Chiesa di San Ciriaco – chiesa di Gernrode
 Chiesa di San Ciriaco – chiesa di Diyarbakır
 Chiesa di San Ciriaco – chiesa di Falzes
 Basilica Cattedrale Metropolitana di San Ciriaco – chiesa di Ancona